Jingzhou kan syfta på: 

 Jingzhou – en stad i Hubei-provinsen i centrala Kina
 Jingzhou, Jingzhou – ett stadsdistrikt i ovanstående stad
 Jingzhou, Huaihua –  ett autonomt härad för dong- och miao-folken som lyder under Huaihuas storstadsområde i Hunan-provinsen i sydöstra Kina
 Jingzhou (sockenhuvudort i Kina, Anhui Sheng, lat 30,19, long 118,86)

WP:Projekt Kina